Riera ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Riera (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Alejandra Riera (* 1965), argentinische Künstlerin
 Aline Riera Ubiergo (* 1972), französische Fußballspielerin
 Carme Riera Guilera (* 1948), katalanische Schriftstellerin
 Elena López Riera (* 1982), spanische Regisseurin
 Fernando Riera (1920–2010), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Gabriel Riera (* 1985), andorranischer Fußballspieler
 Joan Riera Ferrari (1942–2017), spanischer Maler und Bildhauer
 Josep Maria Riera i Aragó (* 1954), spanischer Bildhauer
 Julia Riera (* 2002), argentinische Tennisspielerin
 Margarita Fullana Riera (* 1972), spanische Radsportlerin und dreifache Mountainbike-Weltmeisterin
 Rodrigo Riera (1923–1999), venezolanischer Gitarrist und Komponist
 Rubén Riera (* 1957), venezolanischer Gitarrist
 Teresa Riera Madurell (* 1950), spanische Wissenschaftlerin und Politikerin (PSOE)